Bellachini ist der Künstlername folgender Zauberkünstler:

 Bellachini (eigentlich Samuel Berlach; 1827–1885)
 Lucas Strack-Bellachini (Kaspar Ludwig Strack; 1861–1930)
 Bellachini (1886–1969), siehe Franz Schweizer (Zauberkünstler)

Bellachini ist der Name folgender Einrichtungen
 Zaubermuseum Bellachini